Fouchères ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Fouchères (Aube) im Département Aube
Fouchères (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Fouchères-aux-Bois im Département Meuse